Casey Colby (ur. 3 listopada 1974 w Lake Placid) – amerykański skoczek narciarski i trener. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 75. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Nagano, ale bez sukcesów.

Przed 2013 przez kilka lat prowadził reprezentację USA w skokach narciarskich.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: –
 sezon 1997/1998: 75

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998 Nagano (JPN) – 30. miejsce (duża skocznia), 42. miejsce (normalna skocznia)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1974